Joram kan syfta på:

 Joram av Israel – enligt Gamla Testamentet son till kung Ahab
 Joram av Juda – kung i Juda rike, ca 900-893 f.Kr